Freis ist der Familienname folgender Personen:

 Edward D. Freis (1912–2005), US-amerikanischer Mediziner
 Erwin Freis (* 1937), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland 
 Helmut Freis (1935–2002), deutscher Althistoriker und Epigraphiker
 Iris Kirchner-Freis (* 1972), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 James Freis (* 1970), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Sebastian Freis (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Frais (Begriffsklärung)
 Fraiß
 Freiss